FIFA's verdensrangliste er en rangliste for fodboldlandshold for herrer. Listen opretholdes og opdateres af FIFA, og alle medlemslande er med i rankingen. Man anvender et pointsystem som er baseret på alle landskampe holdet har spillet de sidste 4 år, hvor de nyeste resultater vejer mest. Metoden til pointopgørelsen blev lavet om efter VM i fodbold 2006. Den største ændring er, at rangeringen blev baseret på de sidste fire års resultater i stedet for otte, som det var tidligere. Der findes også en rangliste for kvinder.

Pointopgørelse 
Pointene regnes ud efter:
 Kampens resultat
 Kampens status
 Modstanderens styrke
 Modstanderens region

Sejr, uafgjort eller nederlag

Kampstatus 
Forskellige kampe har forskellige status. De vigtigste kampen er i VM i fodbold og de mindst vigtige er venskabskampe.

Modstanderens styrke 
En sejr mod et højt rangeret hold er klart bedre end en sejr mod en lavere rangeret hold.

Hold som er rangeret lavere end 150 får automatisk det lavest antal point: 0,50

 Eksempel 1: modstanderholder er rangeret som 8 i verden:

modstanderens styrke er 1.92
 Eksempel 2: Modstanderholdet er rangeret som 125 i verden:

modstanderens styrke er 0.75
 Eksempel 3: modstanderholdet er rangeret 188 i verden:
Hvis holdet er dårligere end nummer 150, bliver modstanders styrke automatisk 0,50

Regional styrke 
Hver region får et bestem antal point mellem 0,85 og 1,0 beroende på hvordan holdene regionen klarer sig i kvalifikationen til de tre seneste VM-slutrunder. Efter fodbold-VM 2006 var pointene således:

Dato 
Afhængigt af hvornår kampen er blevet spillet, så tæller pointene mere. Jo længere tid siden kampen er spillet, jo mindre tæller den.

Et hold skal spille mindst 5 kampe per år for at deltage på verdensranglisten.

Rangeringsformel

Eksempel 
I dette eksempel anvendes opdigtede hold og regioner:
 Amplistan er rangeret som 2. i verden og er medlem i regionen XYZ (regionalpoint 1,0)
 Bestrudia er rangeret som 188. i verden og medlem i regionen ABC (regionalpoint 0.88);
 Conesto er rangeret som 39. i verden og medlem i regionen QRS (regionalpoint 0.98);
 Delphiz er rangeret som 30. i verden og medlem i regionen HIJ (regionalpoint 0.94).

En venskapskamp spilles mellem Amplistan og Bestrudia. Amplistan vinder med 2-1

Bestrudia får ingen rangeringspoint da de tabte kampen. Alle faktorer multipliceres med 0

Ampilstans 141 point regnes ud sådan:
 3 point for sejr
 multipliceres med 1,0 for kampstatus (venskabskamp)
 multipliceres med 0,5 for modstanders styrke. (Bestrudia er rangeret som 188 så minimum 0,5 anvendes)
 multipliceres med 0,94 for regional styrke (gennemsnittet for begge hold)
 multmultipliceres med 100

Flere eksempler:

Danmarks placering 
Danmark ligger pr. februar 2022 nummer 9 på verdensranglisten delt med Spanien, hvilket er den højeste placering i 7 år. Den højeste placering var i august 1997 hvor Danmark lå nummer tre, mens den laveste placering var i maj 2017 med en placering som nummer 51.

Fra 1993-1997 lå Danmark mellem nummer tre og 15. I perioden 1998 til 2006 lå Danmark mellem nummer 10 og 27. 2007 og 2008 var kendetegnet af et fald fra det tidligere niveau og Danmark lå mellem nummer 23 og 37. 2009 har indtil juli 2009 været kendetegnet af en stejl stigning til nummer 15 efter sejre over Malta, Albanien og Sverige. I starten af efteråret 2017 lå Danmark nr. 46, men efter sejre over bl.a. Polen og Armenien sprang Danmark hele 20 pladser frem til nr. 26. Derefter var der en uafgjort mod Rumænien der gjorde at Danmark sprang 7 pladser frem til nr. 19. Danmarks VM Play-off triumf over Irland gjorde at Danmark yderligere sprang 7 pladser frem på listen til nr. 12. På de fire måneder sprang Danmark 34 pladser, fra nr. 46 til nr. 12.

Top 20

Udgivelse 
Listen offentligøres hver måned, som regel på en onsdag..

Se også 
 FIFA's verdensrangliste for kvinder

Kilder 

Fodbold
Verdensrangliste